Нормальные моды могут означать:
 Нормальные колебания — набор характерных для колебательной системы типов гармонических колебаний.
 Нормальные волны —  гармонические волны, которые могут устойчиво существовать в данной динамической системе.